Název Kouty má více obcí:
 Kouty (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Kouty (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Kouty (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
a částí obcí:
 Kouty (Smilkov) – část obce Smilkov v okrese Benešov
 Kouty (Sukorady) – část obce Sukorady v okrese Jičín
 Kouty (Hlinsko) – část obce Hlinsko v okrese Chrudim
 Kouty (Kravaře) – část obce Kravaře v okrese Opava

 Dolní Kouty – část obce Mladá Vožice v okrese Tábor
 Horní Kouty – část obce Mladá Vožice v okrese Tábor
 Kouty nad Desnou – část obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk
a dalších lokalit:
 Kouty (hrad) – hrad (tvrz) ve stejnojmenné vesnici Kouty (Smilkov)
 Kouty (Brandýs nad Orlicí) – lokalita a zaniklý dětský tábor v Brandýsa nad Orlicí

Jako Kouty je též označována oblast mezi Dolním Třebonínem a Zlatou Korunou.

Vrchol
 Kouty (Křivoklátská vrchovina) – vrchol (473 m n. m.) v Křivoklátská vrchovina nacházející se jihozápadně od Bratronic
 Kouty (Těšínská pahorkatina) - kopec (336 m n. m.) v Těšínské pahorkatině v katastru obce Sedliště.

Související články 
 Kout
 Nároží
 Roh
 Rohy

Externí odkazy